Myllykylä kan syfta på:

 Myllykylä – en by i Borgå stad, Nyland, Finland, se Molnby, Borgå stad
 Myllykylä – en del av Tessjö i Strömfors, se Kvarnby, Tessjö
 Myllykylä – en del av kyrkbyn i Mörskom, se Kvarnby, Mörskom
 Myllykylä – en del av Träskända i Esbo, Kvarnby, Träskända
 Myllykylä – en by i Kyrkslätt, se Kvarnby, Kyrkslätt
 Myllykylä – en by i Sjundeå, se Kvarnby, Sjundeå
 Myllykylä – en by i Pojo, se Kvarnby, Pojo
 Myllykylä – en del av Klemetskog i Tusby, se Kvarnby, Tusby